Којолито има више значења:

 Којолито (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Којолито, Ел Којол (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којолито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којолито (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолито (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику